Die Football League First Division 1951/52 war die 53. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1951 und endete am 3. Mai 1952.

Manchester United gewann mit vier Punkten Vorsprung vor den aus London stammenden Verfolgern Tottenham Hotspur und FC Arsenal seine mittlerweile dritte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Preston North End und Manchester City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Huddersfield Town und der FC Fulham den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield Wednesday und Cardiff City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1951/52 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1951-52 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1951/52
Fußballsaison 1951/52